HMS Victorious bylo jméno použité pro vícero lodí anglického či britského Královského námořnictva:
 HMS Victorious (1895) – bitevní loď třídy Majestic
 HMS Victorious (R38) – letadlová loď třídy Illustrious, spuštěna 1939, sešrotována 1969
 HMS Victorious (S29) – ponorka třídy Vanguard, spuštěna 1993